

Дюртюлі — місто, Дюртюлинський район, Башкортостан
 Дюртюлі — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Дюртюлі — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Дюртюлі — присілок, Караідельський район, Башкортостан
 Дюртюлі — село, Шаранський район, Башкортостан